AMP pode referir-se a:

 Amplificadores (comumente os de som). Também remete à "caixa amplificada". Gíria comum entre guitarristas e membros de bandas. A Behringer (empresa alemã) lançou o V-AMP 3, um simulador dos principais amplificadores do mercado (funciona como uma pedaleira).
 Acrónimo de "Apache, MySQL e PHP", produtos de software que é comum serem usados em conjunto (ver Lista de pacotes AMP)
 Arts et Métiers ParisTech
 Adenosina monofosfato
 Amp — um programa da MTV Brasil
 Grande Área Metropolitana do Porto
 Área Marinha Protegida

Desambiguação